Bakole peut désigner :
 le bakole, une langue bantoïde méridionale parlée au Sud-Ouest
 les Bakole, une population du Cameroun.

Voir aussi
 Kole (homonymie)